Municipio de Mulberry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mulberry (condado de Crawford, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Mulberry (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Mulberry (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Mulberry (condado de Caldwell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Mulberry (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Mulberry (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Mulberry (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.